Payback (filme)
Payback (economia), 
Payback Time
Walking Tall: The Payback
WWE Payback

Desambiguação